

Patronyme 

Famille de Clare, famille normande ayant participé à la conquête de l'Angleterre en 1066 et dont les membres furent des barons du royaume d'Angleterre.
 Ada Clare (1834-1874), comédienne de théâtre, journaliste, écrivaine et féministe américaine.
 Dustin Clare (1982-), acteur australien.
 Gladys Anna Clare (1904-1954), actrice américaine.
 John Clare, poète romantique anglais, né en 1793, mort en 1864.
 Mary Clare (1894-1970), actrice anglaise.
 Michel Clare (1927-2008), athlète, journaliste sportif et auteur français.

Pseudonyme 

 Richard de Bienfaite dit Richard Fitz Gilbert de Clare († 1090), fondateur de la famille de Clare et probable compagnon du Conquérant.

Toponymie

Australie 
Clare, ville de l'État d'Australie-Méridionale, qui a donné son nom à la vallée de Clare et au vin appelé Clare Valley ;
le mont Clare (Mount Clare), situé dans l'État de Victoria ;

Canada 
Clare; municipalité de la province de Nouvelle-Écosse, qui a donné son nom au district électoral de Clare ;

États-Unis 
le comté de Clare, situé dans l'État du Michigan ;
Clare, localité de l'État de l'Iowa, située dans le comté de Webster ;
Clare, localité de l'État de New York, située dans le comté de Jefferson ;

Irlande (pays)
le comté de Clare, qui a donné son nom à la circonscription électorale de Clare ;
la Clare, une rivière de l'ouest de l'île
l'île de Clare

Royaume-Uni 
Clare (Oxfordshire), Angleterre
Clare, petite ville du Suffolk, en Angleterre.
 Clare (circonscription britannique), circonscription électorale.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Homonymie d'hydronyme